Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al II-lea î.Hr. - Secolul I î.Hr. - Secolul I

Decenii: Anii 210 î.Hr. Anii 200 î.Hr. Anii 190 î.Hr. Anii 180 î.Hr. Anii 170 î.Hr. - Anii 160 î.Hr. - Anii 150 î.Hr. Anii 140 î.Hr. Anii 130 î.Hr. Anii 120 î.Hr. Anii 110 î.Hr. Anii 100 î.Hr.

Ani: 166 î.Hr. 165 î.Hr. 164 î.Hr. 163 î.Hr. 162 î.Hr. - 161 î.Hr. - 160 î.Hr. 159 î.Hr. 158 î.Hr. 157 î.Hr. 156 î.Hr.

 


Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

161 î.Hr.